Jadot ist der Familienname folgender Personen

 Yannick Jadot (* 1967), französischer Umweltaktivist, seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments